Douro kan syfta på:

Douro (vinregion) – en vinregion i Portugal belägen i floden Duoros dalgång i reginen Trás-os-Montes e Alto Douro
Douro DOC – vinregionen Douros märkning av sina högklassiga viner enligt Denominação de Origem Controlada

Geografi

Guinea och Elfenbenskusten 

 Cavally, vattendrag,

Portugal 

 Douro – en flod på Iberiska halvön, se Duero  
 Douro (delregion) – delregion till regionen Norra Portugal